Marinesoldat er en ældre dansk betegnelse for orlogsgast (se artikel), som er en soldat i søværnet.
Forveksles ofte med marineinfanterist, der er en soldat som er specialiseret i amfibisk landsættelse fra havet.

Krigertyper
Søværnet